Ostberg bezeichnet:
 Ostberg (Ort), Ort in Mecklenburg-Vorpommern

Ostberg ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Ostberg (1890–1935), deutscher Polizeibeamter und NS-Funktionär
 Stefan G. F. Ostberg (* 1973), deutscher Kinderbuchautor und -illustrator 
 Wolfgang Ostberg (1939–2011), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Sänger
 Wolfgang Ostberg (Philosoph) (* 1943), deutscher Philosoph und Kulturwissenschaftler

Siehe auch:
 Östberg
 Ostenberg
 Osterberg (Begriffsklärung)